Deqing Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Deqing Xian (härad i Kina, Zhejiang), 
 Deqing Xian (härad i Kina, Guangdong), 
 Deqing (häradshuvudort i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar